A La Liga 1948–1949-es szezonja volt a bajnokság tizennyolcadik kiírása. A bajnokságban 14 csapat vett részt, a bajnok az FC Barcelona lett. Ez volt a klub negyedik bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

La Liga szezonok
Spanyol 1
Spanyol 1